Columbus je lahko:

 USS Columbus, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Mesto 
 Columbus, Georgia, mesto v Georgii, ZDA
 Columbus, Indiana, mesto v Indiani, ZDA
 Columbus, Ohio, mesto v Ohiu, ZDA

Priimek 
 Chris Columbus, ameriški režiser
 Eleanor Columbus, ameriška filmska igralka